Brdo bezeichnet:

Das Wort brdo ist slawischen Ursprungs und bedeutet „Hügel“.

 Brdo pri Kranju (Egg bei Krainburg) – ein Ort und Schloss in der slowenischen Gemeinde Kranj (Krainburg).
 Brdo – die höchste Erhebung des Marsgebirges, Tschechien.
 als slowenische Bezeichnung Kärntner Ortschaften im zweisprachigen Gebiet:
 Egg, eine Katastralgemeinde von Hermagor-Pressegger See.
 Egg am Faaker See, eine Ortschaft auf dem Gemeindegebiet von Villach.
 Brdo (Buje), ein Ortsteil der Stadt Buje, Kroatien
 Brdo (Majdanpek), einen Ort bei Majdanpek, Serbien
 Brdo, Grundsiedlungseinheit von Bošice, Okres Prachatice, Tschechien
 Brdo (Luže), Ortsteil von Luže, Okres Chrudim, Tschechien
 Brdo, Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever, Tschechien
 Brdo, Ortsteil von Stará Paka, Okres Jičín, Tschechien
 Brdo, Ortsteil von Svatá Maří, Okres Prachatice, Tschechien
 zahlreiche weitere Orte im slawischen Sprachgebiet (wie Egg im Deutschen).